Le tournoi de tennis de Sarasota est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du  au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Chris Evert.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chris Evert et Billie Jean King.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sarasota
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

WTA 1975
Sarasota
Tennis aux États-Unis en 1975
Tennis en janvier 1975